Сезон 2002 DTM является третьим сезоном возобновлённой в 2000 году серии.

Изменения в новом сезоне 
В сезоне ДТМ 2002 года по сравнению с предыдущим изменилась система начисления очков за основную гонку. По примеру Формулы-1 была введена система 10-6-4-3-2-1 за первые 6 мест. Кроме того, впервые старт стал проводиться с места.

Организаторы приняли решение допускать также 4-дверные автомобили - седаны и хэтчбеки, точнее, силуэт-прототипы седанов и хэтчбеков. Опель сократил своё участие до 6 машин, тогда как Ауди увеличили до 5. К началу сезона Опель представил новинку - двойное крыло с шайбами, Мерседес, не отставая, пошел еще дальше, и представил машину с взаимозаменяемыми передней и задней частями (что должно было облегчить восстановление машины после аварии в первой гонке), но натолкнулся на запрет организаторов. Всего Мерседес выставил только 4 новых машины, и Manthey Racing пришлось довольствоваться прошлогодними машинами. Также в чемпионат пришел Жан Алези, покинувший Формулу-1 и устроившийся в Мерседес, а из серии V8Star пришел Карл Вендлингер, выступавший за Ауди.

Команда Ханса-Юргенса Абт потратила межсезонье на доводку автомобиля, тогда Мерседес мучился со своей новой моделью. Ауди одержали 4 победы в первой половине сезона и остаток сезона лидер Мерседес Бернд Шнайдер старалася догнать лидера Ауди Лорана Айелло. Апогея их борьба достигла в Норисринге, где два лидера всю гонку сражались друг с другом и Айелло вырвал победу в последнем повороте последнего круга. На предпоследней гонке сезона открылось использование нелегального бензина на Ауди Лорана Айелло в квалификации, после чего он был отправлен на последний стартовый ряд, однако и с этой позиции смог досрочно завоевать титул. Но в зачете марок «Мерседесу» все же удалось вырвать победу с небольшим преимуществом. В этом же сезоне одержал свою первую победу Маттиас Экстрем. Опель был весь сезон неубедителен, и лишь несколько раз мог показывать былую скорость, в т.ч. на Заксенринге, где Алан Меню поднялся на подиум.

Начиная с сезона 2002 г. ДТМ впервые начал транслироваться в России на общедоступном канале (7ТВ, в 52-минутных обзорах).

Календарь и победители

Положение в чемпионате

Личный зачет

Зачет марок

Ссылки 
 Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM